A Lagoa de Imboassica está situada no município brasileiro de Macaé no estado do Rio de Janeiro.

É uma grande lagoa natural com uma área de 5 km², chegando a fazer limite com o município vizinho de Rio das Ostras.

Já foi considerado um verdadeiro santuário ecológico por suas belezas naturais e mata local preservada. É muito procurada para as atividades de lazer e para a prática esportiva, sendo sua principal atração o nascer e pôr do sol, onde visitantes se reúnem para assistir em sua beirada.

Com o aumento do nível das águas, nos períodos de chuva, a água da lagoa chega às casas do bairro homônimo. Para se livrar dos alagamentos, os moradores se aproveitam da proximidade da lagoa com o mar e abrem uma faixa entre os dois, o que leva ao esvaziamento da Lagoa de Imboassica - e consequente destruição desse ecossistema até que ele se recomponha.

Em uma tentativa de revitalizar a área, a Associação de Vela de Macaé (Macvela) promoveu a III Regata Lagoa Viva, realizada no dia 28 de março de 2009. O evento contou com a participação de mais de 30 velejadores de Macaé, Cabo Frio, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia, com veleiros monotipos das classes Dingue, Laser, Laser 4.7, Laser Standart e Windsurf.

ONGs locais e universidades da cidade se empenham para a preservação da Lagoa de Imboassica com projetos de revitalização, coleta de lixo frequente e valorização da área.

Ligações externas 
 

Geografia de Macaé
Imboassica